Moerdijk (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant.
Moerdijk (plaats), een dorp in de gelijknamige gemeente.
Moerdijk (België), een gehucht in Moere, aan de Moerdijkvaart.
Marie-Cécile Moerdijk, een Nederlandse zangeres en schrijfster.

Zie ook
 Haven- en industriegebied Moerdijk, een internationaal industrieterrein in de gemeente Moerdijk; 
 Station Moerdijk AR (1855–1880), voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn naar Antwerpen;
 Station Moerdijk SS (1866–1928), voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn naar Breda;
 NLM Cityhopper-vlucht 431, Vliegtuigongeval Moerdijk, neergestort vliegtuig op 6 oktober 1981;
 Moerdijkbruggen, bruggen over het Hollandsch Diep bij Moerdijk.
 Brand Moerdijk 5 januari 2011;
 Boven of  Beneden de Moerdijk.